ciò che è pertinente alla Lapponia
 appartenente al gruppo etnico dei sami o lapponi
lingue sami o lapponi